Primer amor puede referirse a:

 Primer amor (álbum), álbum del dúo Tercer Cielo.
 Primer amor (canción), canción de la telenovela Primer amor, interpretada por Anahí.
 Primer amor (novela griega), novela del autor griego Ioannis Kondylakis.
 Primer amor (novela rusa), novela corta del autor ruso Iván Turgueniev.
 Primer amor (película), película española del director José Luis Cuerda.
 Primer amor (película de 1942), película española del director Claudio de la Torre.
 Primer amor (telenovela), telenovela mexicana transmitida por Televisa en el año 2000.